«Симфония Холстинина» — трибьют-альбом, выпущенный в мае 2018 года в честь 60-летия основателя и бессменного участника хэви-метал группы «Ария» Владимира Петровича Холстинина. Название альбома является отсылкой к песне «Симфония огня», которая «Арией» ни разу не была исполнена на концертах.

История альбома 

Альбом состоит из 14 переаранжированных произведений рок-группы «Ария» в исполнении известных рок-звёзд. Произведения взяты из семи альбомов: «Герой асфальта» (1), «Генератор зла» (1), «Химера» (2), «Крещение огнём» (4), «Армагеддон» (2), «Феникс» (2), «Через все времена» (1).

Описание обложки 

Оформлением обложки альбома занимался Лео Хао. В качестве обложки альбома использован коллаж, основанный на портрете великого немецкого композитора Людвига ван Бетховена, написанного в 1820 году немецким художником Йозефом Карлом Штилером, поскольку он является одним из любимых классиков Холстинина.

Список произведений 

Автор музыки всех произведений — Владимир Холстинин.

См. также 

Спустя пять месяцев, в октябре 2018 года, вышел аналогичный трибьют-альбом «Salto Vitale»: 9 октября однокашник, основной композитор группы и основной соавтор произведений Владимира Холстинина Виталий Дубинин отметил 60-летний юбилей.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Владимира Холстинина
 Трибьют «Симфония Холстинина»
 Симфония Холстинина на planeta.ru
 Рецензия на InRock

Трибьют-альбомы группе «Ария»